Berkhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Berkhahn (* 1971), deutscher Schwimmtrainer, Bundestrainer
 Günther Berkhahn (* 1910), deutscher Antifaschist und Spanienkämpfer
 Steffen Berkhahn alias DJ Dixon (* 1975), deutscher DJ und Musiker

Siehe auch:
 Berkhan
 Berghahn